Cronquist se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Cronquist
 Arthur John Cronquist